

Cognome 
Justin Medlock – giocatore di football americano statunitense
Mark Medlock – cantante tedesco
Owen Medlock – calciatore inglese
Thomas Travis Medlock – politico americano democratico
Kevin Medlock – produttore di telescopi californiano

Altro 
19704 Medlock – asteroide
Medlock – fiume dell'Inghilterra